Karagöz bezeichnet:
 Karagöztheater, türkisches Schattenspiel
 Karagöz (Zeitschrift), türkische Satirezeitschrift

Karagöz ist der Familienname folgender Personen:
 Enver Karagöz (1948–2007), türkischer Lehrer und Dichter
 Nurdan Karagöz (* 1987), türkische Gewichtheberin
 Sercan Karagöz (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Soner Karagöz (* 1972), türkischer Boxer